Tübke ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Tübke (* 1971), deutscher Fotograf
 Angelika Tübke (* 1935), deutsche Malerin und Graphikerin, Ehefrau von Werner Tübke
 Werner Tübke (1929–2004), deutscher Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Villa Tübke, Ausstellungshaus in Leipzig